«Alouette» (произносится алуэ́тт, ):

 Alouette — народная песня на французском языке, символ и неофициальный гимн французской Канады.
 Алуэт де Монреаль — профессиональная канадский футбол команда.
 Alouette 1 — первый канадский искусственный спутник Земли; первый космический аппарат, сконструированный не в СССР и не в США.
 Французские многоцелевые вертолёты:
 Aérospatiale Alouette II,
 Sud-Aviation Alouette III.